Slovo klient (lat. cliens, chráněnec, vazal) má několik významů:

 Klient (chráněnec) — v antickém Římě osoba závislá na svém patronovi
 Klient (počítače) — počítačová aplikace v architektuře klient–server, která vytváří uživatelské rozhraní; v původním významu počítačový systém, který není schopen provozovat svým majitelem požadované softwarové vybavení samostatně
 Klient (psychologie) — subjekt psychoterapeutické léčby nebo psychologické konzultace; může jít také o spotřebitele jiné služby, která si klade za cíl rozvinout fyzické nebo mentální schopnosti člověka
 Klient (obchod) — entita v obchodním styku, která platí; synonymum pro zákazníka
 Klient (film) — íránský film z roku 2016, který získal Oscar za nejlepší cizojazyčný film

Příbuzná slova 
 Klientela
 Klientelismus — systém neoprávněného zvýhodňování známých

Externí odkazy